Mount Zion ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Berge:
 Mount Zion (Colorado)

Orte:
 Mount Zion (Georgia)
 Mount Zion (Illinois)
 Mount Zion (Indiana)
 Mount Zion (Iowa)
 Mount Zion (Kentucky)
 Mount Zion (Louisiana)
 Mount Zion (Utah)
 Mount Zion (Virginia)
 Mount Zion (West Virginia)
 Mount Zion (Wisconsin), im Crawford County
 Mount Zion Township, Illinois

Siehe auch:
 Zion Hill